Angola Avante (En avant, Angola) est l'hymne national de l'Angola. Il a été adopté en 1975 quand l'Angola est devenu indépendant du Portugal.

Paroles 

Hymne national
Hymne national en portugais
Musique angolaise